Гаккебуш — українське прізвище.

 Гаккебуш Валентин Михайлович (1881—1931) — український психіатр.
 Гаккебуш Валерій Васильович (1912—1984) — український режисер, театрознавець.
 Гаккебуш Катерина Михайлівна (1913—1993) — українська театральна художниця.
 Гаккебуш Любов Михайлівна (1888—1947) — українська актриса, народна артистка УРСР.
 Гаккебуш Михайло Михайлович (1874—1929) — журналіст, публіцист.

Українські прізвища